

Juni

Mai

April

Einzelnachweise